Чуртан — название населённых пунктов в России:

 Чуртан — деревня в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Чуртан — посёлок в Гайнском районе Пермского края.
 Чуртан — село в Викуловском районе Тюменской области.
 Чуртан — упразднённый рабочий поселок на современной территории г. Березники Пермского края.